Por Ilhéu de Fora pode estar à procura de:
 Ilhéu de Fora - ilhéu na ilha do Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira;
 Ilhéu de Fora - ilhéu nas Ilhas Selvagens, na Região Autónoma da Madeira.

Desambiguação